Karl V (tyska: Karl V, spanska: Carlos I - ibland även Carlos V, nederländska: Karel), född 24 februari 1500 i Gent, död 21 september 1558 på Geronimo de San Yuste i Extremadura, var tysk-romersk kejsare 1519–1556 samt kung av Kastilien och Aragonien 1516–1556 under namnet Karl I (spanska: Carlos I). Han var son till Filip I av Kastilien och Johanna den vansinniga; hans morfar och mormor var Ferdinand II av Aragonien och Isabella I av Kastilien.

Biografi 
När hans far avled 1506 ärvde han efter honom de burgundiska Nederländerna och där växte han också upp. 1516 ärvde han efter sin morfar Spanien och dess kolonier i Nordafrika och Amerika, samt även Neapel, Sicilien och Sardinien. Efter hans farfar Maximilian I:s bortgång 1519 fick han de habsburgska arvländerna och blev tysk-romersk kejsare. Han kröntes i Aachen 1520 och sedan återigen av påve Clemens VII i San Petronios basilika i Bologna 1530.

När han ärvde dessa länder fick han med sig kolonierna vilket gjorde att när solen gick upp i de östligaste kolonierna hade den ännu inte gått ned i de västligaste kolonierna. Därför sade man att ”i Karl V:s rike går solen aldrig ned”.

Han kom i konflikt med Frans I av Frankrike och dennes allierade i Osmanska riket. Orsaken var bland annat att kung Frans ville åt kejsarkronan. Detta ledde till fyra krig mot Frankrike och dess bundsförvanter. Wien belägrades 1529 och 1532 av osmanerna. Dock lyckades han tillfångata Frans I under slaget vid Pavia och tog senare även Tunisien ur det Osmanska rikets händer. Detta anfalls avsikt var dock att tillfångata den osmanska amiralen Khayr-ed din och eftersom denne flydde var anfallet tämligen misslyckat.

Karl V var också i strid med Martin Luther och protestanterna i Tyskland, som han ansåg som ett hot mot Tysk-romerska riket. Efter religionsfreden i Augsburg 1555 tvangs han dock ge lutheranerna trosfrihet.

Sjuk och sliten abdikerade han samma år. Hans son Filip övertog Spanien och Nederländerna och Karls bror Ferdinand övertog Tyska riket och kejsarkronan.

Karl V drog sig sedan tillbaka till klostret San Juste i Spanien.

Familj
Han gifte sig 1526 med sin kusin Isabella av Portugal (1503–1539), dotter till Manuel I av Portugal.

 Barn med Isabella av Portugal
 Filip II av Spanien (1527–1598)
 Maria av Habsburg (1528–1603; gift med kejsar Maximilian II)
 Ferdinand (född och död 1530)
 Johanna (1537–1573; gift med Johan av Portugal)
 Johann (född och död 1539)

Barn utanför äktenskapet
 Margareta av Parma, regent av Nederländerna (1522–1586)
 Juan de Austria (1547–1578)

Antavla

Galleri

Referenser

Externa länkar 

Österrikes regenter
Tysk-romerska kejsare
Siciliens regenter
Tysklands regenter
Aragoniens regenter
Kastiliens regenter
Neapels regenter
Sardiniens regenter
Huset Habsburg
Riddare av Strumpebandsorden
Män
Födda 1500
Avlidna 1558
Walhalla
Personer i Österrike under 1500-talet